Mesapamea clausa är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1949. Mesapamea clausa ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
clausa